Woodridge ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Woodridge (Queensland), Brisbane
 Woodridge (Western Australia), bei Perth

in Kanada:
 Woodridge (Manitoba)

in Neuseeland:
Woodridge (Neuseeland), Wellington

in den Vereinigten Staaten
 Woodridge (Illinois) 
 Woodridge (New York)
 Woodridge (North Dakota)
 Woodridge (Washington)

Siehe auch:
 Wood Ridge